Псофида может означать:
  — древний город в Аркадии.
 Псофид — в греческой мифологии основатель Псофиды, сын Аррона, внук Эриманфа, правнук Ариста, праправнук Порфаона, который был сыном Перифета, внуком Никтима, который был сыном Ликаона.
 Псофида (дочь Ксанфа) — в греческой мифологии дочь Ксанфа, сына Эриманфа.
 Псофида (дочь Эрикса) — в греческой мифологии дочь Эрикса.